Doliolida – rząd osłonic z gromady sprzągli
 Molpadiida – rząd strzykw